Bălteni (Olt) ;
 Bălteni (Vaslui) ;